Die 38. Weltmeisterschaften im Gerätturnen fanden vom 22. bis 27. November 2005 in Melbourne (Australien) statt. Die Wettkämpfe wurden in der Rod Laver Arena ausgetragen.

Teilnehmer 

Insgesamt nahmen 298 Sportler aus 54 Ländern an den 38. Turn-Weltmeisterschaften teil.

Ergebnisse

Männer

Einzel-Mehrkampf

Boden

Pauschenpferd

Ringe

Sprung

Barren

Reck

Frauen

Einzel-Mehrkampf

Sprung

Stufenbarren

Balken

Boden

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Ergebnisse bei romgym.ro

Turn-Weltmeisterschaften
Sportveranstaltung in Melbourne
Sportveranstaltung 2005
Sport (Melbourne City)
Turnen (Australien)